Никола́й Никола́евич Андре́ев: Андреев, Николай Николаевич (1824—1888) — вице-адмирал, участник Крымской войны и обороны Севастополя.
 Андреев, Николай Николаевич (1871—?) — герой Русско-японской войны.
 Андреев, Николай Николаевич (1871—1916) — член I Государственной думы от Вологодской губернии.
 Андреев, Николай Николаевич (1876—1954) — историк, социолог, профессорСинютин М. В. Социолог номер один: К 140-летию Н. Н. Андреева  // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. — Т. XIX. — № 3(86). — С. 32—49..
 Андреев, Николай Николаевич (1880—1970) — советский физик, акустик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Николай Николаевич (1896—1951) — дивинженер.
 Андреев, Николай Николаевич (1929—2006) — военный и государственный деятель.
 Андреев, Николай Николаевич (род. 1975) — российский математик.

Примечания